Roter Flieger steht für:

 Roter Flieger (Fränkischer Albverein), ein Fernwanderweg von Riedfeld (Neustadt an der Aisch) nach Feuchtwangen in Mittelfranken
 Roter Flieger (Steigerwaldklub), ein Fernwanderweg von Friedrichsberg in Unterfranken nach Neustadt an der Aisch in Mittelfranken